José González Pintado y Hermoso (1864-1936), un polític espanyol.
 José González Fernández de Labandera (1877-1936), un metge i polític republicà espanyol.
 José González García (1973-), un jugador d'escacs mexicà.
 José González (cantant) (1978-), un cantant i guitarrista suec d'estil indie-folk.
 José González Navarro (1939-2009) un dibuixant i il·lustrador de còmic.